Theo Kiefner ist der Name folgender Personen:

*  Theo Kiefner (Theologe) (1923–2015), deutscher evangelischer Theologe 
 Theo Kiefner (Leichtathlet) (* 1959), deutscher Leichtathlet, Trainer und Fotograf